PGBD5 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 455 амінокислот, а молекулярна маса — 51 642.

Локалізований у мембрані.

Див. також 
 Хромосома 1

Примітки

Література 

   

Некатегоризовані білки